Ломоносов — місто в Росії, у складі Санкт-Петербурга

Прізвище 

 Ломоносов Михайло Васильович (1711—1765) — російський вчений.
 Ломоносов Юрій Володимирович — професор Київського політехнічного інституту.
 Ломоносова Ольга Олегівна — українська та російська гімнастка та актриса театру і кіно.

Кінематограф 
 «Михайло Ломоносов» — художній фільм 1955 року, реж. О. Іванов.
 «Михайло Ломоносов» — художній телефільм 1986 року, реж. О. Прошкін.

Див. також 
 Велика золота медаль імені М. В. Ломоносова
 Вулиця Ломоносова
 Вулиця Ломоносова (Київ)
 Вулиця Ломоносова (Сєвєродонецьк)
 Ломоносове (значення)
 Московський державний університет імені М. В. Ломоносова
 Провулок Ломоносова (Сєвєродонецьк)
 Течія Ломоносова
 Хребет Ломоносова — підводний хребет у Північному Льодовитому океані.
Російські прізвища